Аваре — топоним:

 Аваре — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Аваре — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.